A Ghost Rider nevű amerikai Marvel Comics képregény
 Johnny Blaze, a Marvel Comic képregényeinek szuperhőse
 Daniel Ketch egy másik szuperhős aki felvette a Szellemlovas személyiségét
 A szellemlovas, 2007-es amerikai film Nicolas Cage főszereplésével, mely Johnny Blaze kalandjait eleveníti meg a mozivásznon